У́лица Атарбе́кова — улица в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названная в память деятеля партии и государства Георгия Александровича Атарбекова.

Россия 
 Улица Атарбекова — улица в Краснодаре.
 Улица Атарбекова — улица в Москве.
 Улица Атарбекова — улица в Сочи.
 Улица Атарбекова — улица в Астрахани.